Plaza de Manuel Becerra - plein in Madrid
 Manuel Becerra (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein